Suruga Bank Cup 2008 (; ) var den första upplagan av Suruga Bank Cup.

Segraren från J. League 2007, Gamba Osaka, spelade mot segraren av Copa Sudamericana 2007, Arsenal från Argentina.

Arsenal vann mötet efter ett mål av Carlos Casteglione i den 87:e spelminuten.

Matchdetaljer

Källor

2008
2008 i Japan
Fotbollsåret 2008